Крусанов — фамилия.

Известные носители:
 Крусанов, Андрей Васильевич (род. 1958) — советский и российский литературовед, историк искусства.
 Крусанов, Павел Васильевич (род. 1961) — российский писатель-позаик, редактор, техник звукозаписи, инженер, садовник, печатник.